Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий весной во французском городе Кань-сюр-Мер на грунтовых кортах. С 1998 года относится к женской взрослой серии ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Грунтовый турнир во французском Кань-сюр-Мер создан ФФТ и ITF накануне сезона-1998; постепенно призовые выплаты росли и к 2007 году денежный фонд соревнования вырос в 10 раз.

Победительницы и финалистки
Единственной теннисисткой, выигравшей в рамках одного разряда более 1 титула является француженка Орели Веди, победившая в парных турнирах 2006 и 2007 годов. Нескольким спортсменкам удалось выигрывать соревнование в одиночном и парном разрядах: подобное достижение удавалось Стефани Коэн-Алоро и Тимее Бачински.

Французские теннисистки выигрывали турнир девять раз (четырежды — в одиночном разряде). Единожды был разыгран чисто французский финал (парное соревнование 2001 года).

Финалы разных лет

См. также 
 Цикл женских турниров ITF

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Архив результатов турниров на сайте ITF